Noughaval (gespr. Nohoval) ist der Name mehrerer Orte in Irland:

 Noughaval (Clare)
 Noughaval (Cork)
 Noughaval (Kerry)
 Noughaval (Longford)
 Noughaval (West Meath)